Monte San Mauro: montagna nelle Dolomiti bellunesi (comune di Feltre in provincia di Belluno)
Monte San Mauro: montagna nell'Appennino centrale (montagne della Duchessa) (comune di Borgorose in provincia di Rieti)
Monte San Mauro (Sardegna): montagna della Sardegna sud-orientale (comune di Gesico, in provincia di Cagliari).
Monte San Mauro: montagna nelle Madonie (comune di San Mauro Castelverde in provincia di Palermo)
Monte San Mauro: sito archeologico nel comune di Caltagirone, in provincia di Catania